Dymmel kan syfta på:

 Dymmel (klockkläpp) – en klockkläpp av trä som användes för att dämpa klockklangen
 Dymmelonsdag – onsdagen före påsk
 Dymling – en träplugg för sammanfogning av timmerstockar eller metoden för osynlig sammanfogning av trädelar